Teisseire est un patronyme occitan, qui signifie tisseur, tisserand, répandu en France (512 naissances de 1966 à 1990 dans 53 départements français - source Insee) depuis deux « berceaux originels »: l'Aude, et le Sud-Est ( Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône).

 Aimé Teisseire (1914-2008), militaire et résistant français
 Camille Teisseire (1764-1842), industriel et homme politique français
 Claude Teisseire, joueur de rugby à XIII international français
 Émile Teisseire (1923-1997), ancien coureur cycliste français
 Eugène Teisseire (1939-), homme politique français
 Gustave Léon Marius Teisseire (1882-1975), général français
 Jean Teisseire (1917-2003), colonel de l'armée de l'air, aide de camp du général de Gaulle (1958-1963), puis directeur chez Dassault ;
 Jean-Pierre Teisseire (1940-), ancien footballeur français
 Joseph Teisseire (1793-1858), maire de Carcassonne (1830-1831), député de l'Aude (1836 - 1839), préfet du Var (1840-1848) ; 
 Léon Teisseire (1907-1971), homme politique français
 Lucien Teisseire (1919-2007), ancien coureur cycliste français
 Patrice Teisseire (1973-), ancien joueur de rugby à XV français
 René Joseph Teisseire (1793-1858), homme politique français 
 Robert Teisseire (1907-1986), ingénieur du son du cinéma français

Voir aussi 
 Teisseire, entreprise française spécialisée dans la fabrication de sirop et de jus de fruits
 Un quartier de la ville de Grenoble.

Références 

Patronyme occitan